Cos (anatomia), agregat de totes les parts materials que componen un organisme viu 
 Cos (arquitectura), part delimitada, o totalitat, d'una edificació 
 Cos astronòmic o cos celeste, associació o estructura que la ciència ha confirmat que existeix més enllà de la Terra
 Cos (família), família romana 
 Cos d'exèrcit: unitat militar integrada per 2, 3, 4 o àdhuc 5 divisions, que actuen més o menys juntes i sota un comandament únic 
 Cos (física), objecte material del qual se'n poden mesurar algunes magnituds físiques
 Cos (text)
 Cos (instrument musical)
 Cos (teologia)
 Matemàtiques: 
 Cos (matemàtiques), objecte algebraic amb dues operacions (que anomenem suma i multiplicació) per les quals existeix element neutre (resp 0 i 1) i que per a tot element llevat del 0 existeix element invers d'aquestes operacions 
 Cos o cosinus, funció trigonomètrica 
 Biografies: 
 Griselda Cos
 Aule Corneli Cos (cònsol 413 aC), cònsol el 413 aC 
 Aule Corneli Cos (dictador), dictador romà el 385 aC 
 Aule Corneli Cos (tribú), tribú amb potestat consolar el 369 aC i 367 aC 
 Gneu Corneli Cos I, tribú amb potestat consolar el 414 aC i cònsol el 409 aC 
 Gneu Corneli Cos II, tribú amb potestat consolar el 406 aC, 404 aC, i 401 aC 
 Publi Corneli Maluginense Cos, tribú amb potestat consolar el 395 aC 
 Publi Corneli Cos I, tribú amb potestat consolar el 415 aC 
 Publi Corneli Cos II, tribú amb potestat consolar el 408 aC 
 Publi Corneli Rutil Cos, dictador romà el 408 aC i tribú amb potestat consolar el 406 aC 
 Servi Corneli Cos, magistrat romà, possible cònsol que va matar el rei Lar Tolumni
 Servi Corneli Cos Maluginense, cònsol el 485aC 
 Toponímia:
 Cos (Grècia), illa grega
 Cos (el Tec), antic poblet a l'actual terme del Tec, a la comarca del Vallespir
 Miscel·lània: Coordinadora Obrera Sindical, sindicat nacional i de classe de l'esquerra independentista